Wellington puede referirse a:

Título nobiliario y personaje histórico
 Ducado de Wellington, creado en 1814 para
 el primer Duque de Wellington, Arthur Wellesley (1769-1852)

Topónimos

Reino Unido
Wellington (Cumbria)
Wellington (Herefordshire)
Wellington (Shropshire)
Wellington (Somerset), origen del ducado.

Otros topónimos, creados en honor del personaje

Australia 

 Wellington, localidad en el estado de Nueva Gales del Sur. 
 Wellington, localidad en el estado de Australia Meridional.

Nueva Zelanda 
 Wellington, capital de Nueva Zelanda.

Chile 
 El archipiélago Wellington, el más grande de la patagonia chilena.
 La isla Wellington, en el sur de Chile.

Estados Unidos 
 Wellington (Colorado), localidad en el estado de Colorado.
 Wellington (Florida), localidad en el estado de Florida.
 Wellington (Illinois), localidad en el estado de Illinois.
 Wellington (Kansas), localidad en el estado de Kansas.
 Wellington (Kentucky), localidad en el estado de Kentucky.
 Wellington (Maine), localidad en el estado de Maine.
 Wellington (Misuri), localidad en el estado de Misuri.
 Wellington (Nevada), localidad en el estado de Nevada.
 Wellington (Ohio), localidad en el estado de Ohio.
 Wellington (Texas), localidad en el estado de Texas.
 Wellington (Utah), localidad en el estado de Utah.
 Wellington (Wisconsin), localidad el en estado de Wisconsin.
 Wellington (Metro de Boston), estación del Metro de Boston
 Wellington (Metro de Chicago), estación del Metro de Chicago.

Sudáfrica 
 Wellington (Cabo Occidental), localidad sudafricana en la Provincia Cabo Occidental.

Antropónimo 
 Wellington Koo (1887-1985), diplomático chino.

Barco
Lord Wellington (1811)

Clubes de fútbol 
 Wellington Phoenix Football Club, único club de fútbol neozelandés profesional que participa en la A-League australiana.
 Team Wellington, una de las ocho franquicias participantes de la ASB Premiership.
 Wellington United, club de fútbol que juega en la Central Premier League.